

Cinema 
Lucifer – film del 1921 diretto da Ernest Juhn
Lucifer – film del 1922 diretto da Josef Stein
Lucifer – film del 1987 diretto da John Eyres
Lucifer – film tv del 1966 diretto da Johan De Meester
Lucifer – film del 2017 diretto da Ahmet Faik Akinci

Fumetti 
 Lucifer – fumetto della DC Comics
 Quoll Lucifer – personaggio del manga e anime Hunter × Hunter

Musica 
 Lucifer – gruppo musicale rock britannico
 Lucifer – gruppo musicale rock giapponese
 Lucifer – side project di Mort Garson
 Lucifer – album degli Of the Wand & the Moon del 2003
 Lucifer – album degli SHINee del 2010
 Lucifer – singolo degli SHINee del 2010
 Lucifer – singolo di Bob Seger del 1970
 Lucifer-Polka – polka veloce di Johann Strauss jr.

Scienza 
 Lucifer – cifrario
 Lucifer – genere di gamberi della famiglia Luciferidae
 1930 Lucifer – asteroide della fascia principale

Televisione 
 Lucifer – serie televisiva del 2016

Altro 
 Lucifer – rivista britannica di filosofia, religione e scienza
 Hendrick Lucifer (1583-1627) – pirata olandese

Pagine correlate 
Lucifero (disambigua)